Венанс Зезе или Зезето (; 17 июня 1981, Абиджан) — ивуарийский футболист, полузащитник. Сыграл 7 матчей и забил 1 гол за национальную сборную Кот-д’Ивуара.

Биография 
Зезе — выпускник футбольной академии абиджанского клуба АСЕК, в котором он начал свою профессиональную карьеру и откуда в 2000 году впервые был вызван в национальную сборную. В 2001 году перешёл в бельгийский «Беверен», который в то время делал ставку на футболистов из Кот-д’Ивуара. В сезоне 2002—2003 Зезе был одним из 11 ивуарийцев в составе «Беверена», среди которых были молодые Яя Туре, Жиль Япи Япо, Артур Бока и Эммануэль Эбуэ, впоследствии ставшие важными игроками сборной. Зезе был одним из лидеров клуба и одной из самых ярких звёзд чемпионата Бельгии. В 2003 году Зезе перешёл в «Гент» за 150 тысяч евро. Не сумев заиграть в «Генте», через год отправился в аренду ФК «Брюссель», ещё через год — обратно в «Беверен».

В 2006 году Зезе перешёл в донецкий «Металлург». Проявить себя в новой команде ивуариец не сумел — «Металлург» играл нестабильно, в команде несколько раз менялись тренеры. Лишь в начале весны 2007 года под руководством голландского специалиста Ко Адриансе Зезе показывал хороший уровень игры, при игре «Металлурга» в три нападающих он занимал позицию справа. Летом 2007 года африканец отправился в аренду в харьковский «Металлист», который усиливал состав перед своим дебютом в Кубке УЕФА, а 12 декабря Зезе подписал с харьковчанами контракт на 3,5 года.

В мае 2012 года стал игроком финского клуба «АС Оулу».

Жена — Мирей. Сын — Жуниор (2001 г.р.), дочь — Нара (2005 г.р.).

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2007/08, 2008/09

Статистика 
 Данные на 9 ноября 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Брюссель»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Яро»
Игроки ФК «Оулу»
Игроки ФК «Хака»
Игроки ФК «Севе Спорт»